26-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 26 по 27 сентября 1947 года в Филадельфии (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Филадельфии
Сентябрь 1947 года
1947 год в США
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США